Os Trigramas (卦) (pinyin: guà) são desenhos que correspondem às 8 possibilidades de combinação de Yin Yang em três linhas. São elementos que estruturam o livro chinês I Ching (易經) (pinyin: yì jīng) .

A representação dos oito trigramas desenhados em torno de um mesmo centro é chamado em chinês de Bagua.

Trigramas 

Os trigramas são sequências formadas por três linhas, compostas pela combinação de linhas contínuas (  ) e linhas quebradas ( __ __ ).

As linhas contínuas representam o Yang (o convexo, o movimento, a criatividade) enquanto as linhas quebradas representam o Yin (o concavoa quietude, a receptividade) .

Estas linhas agrupadas em pares originam os quatro bigramas.
 
Através da adição de uma linha aos bigramas são constituídos os trigramas, representações básicas dos fenômenos da natureza.

Os oito Trigramas 

Esta tabela foi construída com os trigramas desenhados na vertical, o mais usual é representá-los na horizontal, considerar a linha mais à esquerda como linha inferior.

A representação vertical dos trigramas torna mais aparente o motivo pelo qual podem ser lidos também como representações numéricas pertencentes a um Sistema binário.
Assim, se tomarmos o "1" como representação do Yang e o "0" como representação do Yin, o trigrama da Terra poderia ser escrito como "000" e o do Céu como "111".

Dos Trigramas aos Hexagramas 

Os 64 hexagramas do I Ching são obtidos através da combinação de dois trigramas.

Esta tabela foi construída com os hexagramas desenhados na vertical, o mais usual é representá-los na horizontal, considerar a linha mais à esquerda como linha inferior.

Para um quadro com todos os hexagramas do I Ching representados na horizontal, ver o artigo da Wikipédia Hexagramas (I Ching).

Ao substituir as linhas contínuas por 1 e as quebradas por 0 o I Ching se configura como uma tabela de números binários. Quando o famoso matemático Leibniz conheceu o I Ching ficou maravilhado com a semelhança deste com o sistema binário que concebera.

Descrição de cada trigrama

Ver também

I Ching
Hexagramas (I Ching)
Bagua

Ligações externas
 Do Tai Ji (Tai Chi) ao Yi Jing (I Ching)

I Ching
Trigramas
Taoismo